Siedliszcze (ukr. Седлище) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim. Liczy 1205 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubieszowski